Кэ́ти Фрэ́нковяк (; ) — американская кёрлингистка.

В составе женской сборной США участница  (заняли восьмое место).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США